Voici la liste des planètes mineures numérotées de 419001 à 420000. Les planètes mineures sont numérotées lorsque leur orbite est confirmée, ce qui peut parfois se produire longtemps après leur découverte. Elles sont classées ici par leur numéro et donc approximativement par leur date de découverte.

Planètes mineures 419001 à 420000

419001-419100

419101-419200

419201-419300

419301-419400

419401-419500

419501-419600

419601-419700

419701-419800

419801-419900

419901-420000

Sources 
  Base de données du Centre des planètes mineures

Liste des planètes mineures de 400 001 à 500 000